

Дани сећања 

1010-е п. н. е.